Randolph Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Randolph Island (Florida)
 Randolph Island (Georgia)
 Randolph Island (Oregon)